Hutzelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Emma Hutzelmann (1900–1944), deutsche Widerstandskämpferin
 Hans Hutzelmann (1906–1945), deutscher Widerstandskämpfer
 Helmut Hutzelmann (1943–1993), deutscher Politiker